Die Qualifikation für die Boxwettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 2024 soll vom 1. Mai 2023 bis zum 31. Mai 2024 erfolgen. Die Athleten haben die Chance sich Quotenplätze in fünf kontinentalen Turnieren sowie zwei Internationalen zu sichern. Der französischen Delegation stehen als Gastgeber sechs Quotenplätze zu. Des Weiteren werden neun Wildcards vergeben, fünf bei den Frauen und vier bei den Männern. Die erreichten Qualifikationsplätze sind an die Gewichtsklassen und entsprechenden Athleten gebunden. Damit unterscheiden sich das Qualifikationssystem von dem der meisten anderen Sportarten, in denen Athleten Quotenplätze für ihr jeweiliges Nationales Olympisches Komitee erringen, welches dann die Nominierung der Sportler vornimmt.

Streit um die Ausrichtung der Qualifikation 
Im Gegensatz zu allen anderen Sportarten ist für den Qualifikationsprozess und auch für die anschließende Austragung der Boxwettkämpfe nicht der Weltverband IBA zuständig. Das IOC entzog dem Verband im Sommer 2022, wie auch schon für die vorherigen Spiele, das Recht der Durchführung aufgrund anhaltender Probleme hinsichtlich der Führung im Verband, aber auch im Bereich der Schiedsrichter und des Punktesystems. Durch anhaltende Probleme hinsichtlich der Transparenz und einer Abhängigkeit vom russischen Gazprom-Unternehmen drohte das IOC Ende 2022 sogar mit einer vollständigen Streichung aus dem olympischen Programm für 2024.

Am 20. Februar 2023 gab die IBA ihrerseits einen Qualifikationsmodus für die Spiele bekannt. Die IBA machte deutlich, dass das eigene Qualifikationssystem den Athleten nun Sicherheit für den Qualifikationsprozess gebe und man sich nur über das Qualifikationssystem der IBA für die Spiele in Paris qualifizieren könne. Dieses sieht vor, dass sich die Athleten über die jeweiligen Weltmeisterschaften, kontinentale Quotenplätze, Ranglisten, die Golden Belt Series und ein finales Qualifikationsturnier qualifizieren können, das für den Mai 2024 in Dubai geplant ist. Das IOC beharrt seinerseits darauf, dass lediglich das vom IOC-Exekutivkomitee anerkannte Qualifikationssystem gültig, bei welchem die Qualifikation vor allem am Abschneiden der Athleten bei den Kontinentalspielen und zwei Qualifikationsturnieren maßgeblich seien soll.

Übersicht

Männer 
Das dargestellte System orientiert sich am vom IOC-Exekutivkomitee beschlossenen Qualifikationsprozess (System der IBA).

Fliegengewicht (bis 51 kg)

Leichtgewicht (bis 57 kg)

Weltergewicht (bis 63,5 kg)

Mittelgewicht (bis 71 kg)

Halbschwergewicht (bis 80 kg)

Schwergewicht (bis 92 kg)

Superschwergewicht (ab 92 kg)

Frauen 
Das dargestellte System orientiert sich am vom IOC-Exekutivkomitee beschlossenen Qualifikationsprozess (System der IBA).

Fliegengewicht (bis 50 kg)

Federgewicht (bis 54 kg)

Leichtgewicht (bis 57 kg)

Weltergewicht (bis 60 kg)

Mittelgewicht (bis 66 kg)

Halbschwergewicht (bis 75 kg) 

Anmerkung

Weblinks 
 Qualifikationssystem des IOCs
 eigenes Qualifikationssystem der IBA

Einzelnachweise 

Boxen
Qualifikation